Slovo trať může být použito v několika významech:
 trať – soubor stavebně technických zařízení dopravní cesty určené k pohybu drážního vozidla
 kolejová dráha
 železnice, železniční trať (viz též železniční doprava v Česku, seznam železničních tratí v Česku)
 vysokorychlostní trať (VRT)
 ozubnicová dráha
 úzkorozchodná dráha – železniční trať o rozchodu kolejí menším než 1435 milimetrů
 širokorozchodná trať – železniční trať o rozchodu kolejí větším než 1435 milimetrů
 tramvajová dráha
 trať metra
 trolejbusová dráha
 závodní trať, trať sportovního závodu – závodní dráha apod.
 slalomová trať – závodní dráha ve slalomovém lyžování
 místní trať, intravilán – část obce se soustředěnou zástavbou
 pozemková trať (dříve též trata), ucelený pás hospodářských pozemků patřících k téže osadě
 polní trať
 viniční trať
 lesní trať
 válcovací trať, soustrojí

Reference

Související články 
Viz též slova dráha, linka (zejména dopravní linka), trasa.

Externí odkazy